IWP steht als Abkürzung für:

 Information, Wissenschaft & Praxis, siehe Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen #Publikationen
 Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln
 Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer in Wien
 Internationale Weltfrieden Partei, historische politische Partei in Deutschland

Abkürzung